Malachias steht für:

 latinisierte Namensform des biblischen Propheten Maleachi
 Malachias (Heiliger) (1094/95–1148), irischer Abt und Heiliger
 Malachias (Vorname), männlicher Vorname

Malachias ist der Familienname folgender Personen:
 Ioannis Malachias (1876–1958), griechischer Arzt und 1912 Präsident des kurzlebigen Freistaates Ikaria
 Marcos Antônio Malachias Júnior (* 1982), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinhos (Fußballspieler, April 1982)

Siehe auch:
 Malachia Ormanian
 Malachiasweissagung
 Das Wunder des Malachias
 Malachius rubidus
 Malachias von Hildesheim, eine Person aus dem Roman Der Name der Rose